Epifani, Epifaniusz – imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa epifaneia - 'objawienie, ukazanie się'.

Epifani imieniny obchodzi 21 stycznia.

Żeński odpowiednik: Epifania

Męskie imiona greckie